Winchester Castle steht für:

 Winchester Castle, Burg in Winchester, England
 Winchester Castle (Schiff), Schiff der britischen Reederei Union-Castle Line
 Winchester Castle F. C., Fußballverein von Winchester, England